Rotterdam-Zuid, het gedeelte van Rotterdam dat ten zuiden van de Nieuwe Maas ligt
 Station Rotterdam Zuid, een spoorwegstation in Rotterdam